РК — абревіатура, що може позначати:

 Республіка Казахстан
 Республіка Калмикія
 Республіка Каракалпакстан
 Республіка Карелія
 Республіка Кіпр
 Республіка Комі
 Республіка Конго
 Республіка Корея
 Республіка Крим
 Ракетний катер
 Резервне копіювання
 Ректифікаційна колона
 Рідкі кристали